Веснянка:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Веснянка — посёлок в Полоцком районе Витебской области.
 Веснянка — микрорайон Минска.

Россия 
 Веснянка — посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Веснянка — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.

Украина 
 Веснянка — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Веснянка — село в Червоноармейском районе Житомирской области.
 Веснянка — посёлок в Володарском районе Киевской области.
 Веснянка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Веснянка — село в Геническом районе Херсонской области.
 Веснянка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

Реки
 Веснянка (приток Ильзны) — в Псковской области.
 Веснянка (приток Малой Урны) — в Тюменской области.
 Веснянка (приток Киреича) — в Приморском крае.

Другое 
 Веснянки — отряд насекомых, ранее выделенный из прежнего отряда ложносетчатокрылых.
 Веснянка — мультфильм режиссёра Нины Василенко, снятый на студии Киевнаучфильм в 1961 году.